Эдди Пауэрс Мемориал Трофи () — приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Трофей был основан клубом «Торонто Мальборос» в память о канадском атлете и тренере Эдди Пауэрсе, и был впервые вручен по результатам сезона 1945/46 Тоду Слоану из «Торонто Сент-Майклз Мэйджорс».

Обладатели Эдди Пауэрс Мемориал Трофи 
Выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший бомбардир года CHL».

Лучшие бомбардиры OHA до 1946 года

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Лучший бомбардир года CHL
 Жан Беливо Трофи (QMJHL)
 Боб Кларк Трофи (WHL)

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады